Valcarlos és principalment el nom castellà de Luzaide. Però també:

 Joan Bardina i Castarà, periodista i pedagog que va utilitzar el pseudònim Valcarlos